Knopengieter (personage), een personage uit Peer Gynt van Henrik Ibsen
 Knopengieter (beroep), een specialisme uit het ambacht van smid